Па́вел Леонов: Леонов, Павел Артёмович (1918—1992) — советский государственный и партийный деятель.
 
 Леонов, Павел Фёдорович — второй командир подводной лодки К-27, при котором произошла радиационная авария с человеческими жертвами.